Inom matematiken är en projektiv knippe en fiberknippe vars fibrer är projektiva rum. Varje vektorknippe över en varietet X ger en projektiv knippe genom att ta de projektiva rummen av fibrerna, men alla projektiva knippen fås inte på detta sätt: det finns en obstruktion i kohomologigruppen H2(X,O*).

Källor

Algebraisk topologi
Algebraisk geometri